Iwami steht für:
 die Provinz Iwami, eine historische Provinz Japans
 japanischer Name für das erbeutete russische Linienschiff Orjol (Schiff, 1902)
 Iwami (Tottori), Kleinstadt in der Präfektur Tottori in Japan

Iwami ist der Familienname folgender Personen:
 Tsuna Iwami (* 1923), japanischer Komponist und Shakuhachispieler